Rehak, Rehák oder Řehák ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Řehák (* 1995), tschechischer Fußballspieler
 Dagmar Rehak (* 1956), deutsche Schwimmerin
 Frank Rehak (1926–1987), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Günter Rehak (* 1939), österreichischer Politiker
 Ivan Řehák (* 1954), slowakischer Graveur und Medailleur
 Josef Rehak (* 1994), tschechischer Fußballspieler
 Katrin Rehak-Nitsche (* 1978), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Martin Rehak (* 1973), deutscher Theologe und Hochschullehrer für Kirchenrecht
 Martin Řehák (1933–2010), tschechoslowakischer Dreispringer
 Thomas Rehak (* 1971), liechtensteinischer Politiker (DU)
 Zuzana Rehák-Štefečeková (* 1984), slowakische Sportschützin

Siehe auch:
 Rzehak